William Jones (1566–1640) – sędzia
  Sir William Jones (ok. 1675–1749) – matematyk
 William Jones (1726–1795) – tłumacz
  Sir William Jones (1746–1794) – językoznawca
 William Jones (1760–1831) – Sekretarz Marynarki Wojennej USA w latach 1813–1814
 William Jones – wioślarz urugwajski